Krützen ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Krützen (* 1968), deutscher Politiker (SPD)
 Michael Krützen (* 1968), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Michaela Krützen (* 1964), deutsche Medienwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Krüzen
 Crutzen